«Breakfast at Tiffany’s: Music from the Motion Picture» — саундтрек к фильму «Завтрак у Тиффани» 1961 года, написанный американским композитором и дирижером Генри Манчини.

Описание 
Как пишет критик с портала Allmusic Стивен Кук, саундтрек «Завтрак у Тиффани» является одним из лучших альбомов Генри Манчини, представляя собой «приятное сочетание поп-музыки и свинга», которое звучит свежо на протяжении всего альбома и «демонстрирует солидные навыки Манчини в сочинительстве и аранжировке».

В 1962 году альбом получил премию «Оскар» за лучшую музыку к фильму, а выпущенная в качестве сингла песня «Moon River» была удостоена «Оскара» за лучшую песню к фильму. В том же году альбом достиг первой строчки поп-чарта Billboard 200 и в общей сложности оставался в чартах Billboard в течение 90 недель.

В 2005 году альбом был переработан и переиздан на BMG Japan, благодаря чему звук был доведён до «аудиофильских стандартов», и альбом стал звучать «ближе и более лично», проявившись «необычайно яркими текстурами».

Список треков 
Автор музыки — Генри Манчини, автор текста в «Moon River» и «Moon River Cha Cha» — Джонни Мерсер.

Примечания 

Саундтреки 1962 года
Альбомы Генри Манчини
Альбомы RCA Victor
Премия «Грэмми» за лучший саундтрек для визуальных медиа